Крістіна Латан (* 1958) — німецька легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Сена Латан (* 1971) — американська акторка.

 Савіньє-сюр-Латан — муніципалітет у Франції, в регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Шанне-сюр-Латан — муніципалітет у Франції, в регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.